Pantar steht für:

 Pantar (Insel), Indonesien
 Pantar (Distrikt), Distrikt auf der Insel
 Pantar (Lanao del Norte), Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Norte, Philippinen